Waller může být:

příjmení
 Fats Waller (1904–1943) – americký hudebník a bavič
 Phoebe Waller-Bridge (* 1985) – britská herečka, dramatička, producentka a scenáristka
 Steve Waller (1951–2000) – britský rockový kytarista a zpěvák
 Tisha Wallerová (* 1970) – americká atletka

ostatní
 Waller County – okres ve státě Texas v USA